Der Hochsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde am 22. und 24. September 2000 im Stadium Australia ausgetragen. 34 Athleten nahmen teil.

Olympiasieger wurde der Russe Sergei Kljugin. Er gewann vor dem Kubaner Javier Sotomayor und dem Algerier Abderrahmane Hammad.

Mit Wolfgang Kreißig und Christian Rhoden nahmen zwei Deutsche am Wettkampf teil. Rhoden scheiterte in der Qualifikation, Kreißig erreichte das Finale und wurde Achter.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Am höchsten sprang der russische Olympiasieger Sergei Petrowitsch Kljugin im Finale, der mit seinem Siegsprung 2,35 m erzielte und damit vier Zentimeter unter dem olympischen Rekord blieb. Den Weltrekord verfehlte er um zehn Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
22. September 2000, 19:25 Uhr

Anmerkungen:
 Alle Zeitangaben sind auf die Ortszeit Sydney (UTC+10) bezogen.
 Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,30 m. Kein Springer war die eigentliche Qualifikationshöhe überhaupt erst angegangen, da sich abzeichnete, dass 2,27 m für die Finalteilnahme ausreichen würden. So erreichten die besten dreizehn Athleten (hellgrün unterlegt) das für den übernächsten Tag angesetzte Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

24. September 2000, 18:10 Uhr

Für das Finale hatten sich dreizehn Athleten qualifiziert: zwei Kanadier, zwei Russen, zwei Schweden, zwei US-Amerikaner, sowie jeweils ein Teilnehmer aus Algerien, Deutschland, Israel, Kuba und der Ukraine.

Favorit war der russische Weltmeister Wjatscheslaw Woronin. Zum Kreis der weiteren Medaillenanwärter zählten der kanadische Vizeweltmeister Mark Boswell, der russische EM-Dritte von 1998 Sergei Kljugin und der WM-Vierte Dragutin Topić aus Jugoslawien. Der Olympiasieger von 1996 Charles Austin aus den USA war in der Qualifikation gescheitert. Sein Vorgänger dagegen, der Olympiasieger von 1992 Javier Sotomayor aus Kuba, gleichzeitig Inhaber des Weltrekords, stand im Finale. Sein Start in Sydney war allerdings umstritten und kontrovers diskutiert worden. Nach einem Dopingtest bei den Panamerikanischen Spielen 1999 in Winnipeg wurde er der Einnahme von Kokain überführt, disqualifiziert und für zwei Jahre gesperrt. Der kubanische Verband legte Protest ein, die Sperre wurde auf ein Jahr verkürzt, was Sotomayor ermöglichte, in Sydney zu starten. Einem Protest der Verbände Schwedens, Dänemarks und Norwegens gegen die Reduzierung der Sperre wurde nicht stattgegeben.

Die Anfangshöhe von 2,20 m wurde von allen Springern gemeistert. Der Schwede Staffan Strand und Sotomayor hatten ausgelassen. Bei 2,25 m scheiterte der US-Amerikaner Kenny Evans. Bei 2,29 m war für dessen Landsmann Nathan Leeper und den Kanadier Kwaku Boateng Schluss. Drei weitere Springer scheiterten an 2,32 m: der Deutsche Wolfgang Kreißig, der Weißrusse Serhij Dimtschenko und Woronin. Wolfgang Kreißig war als einziger von ihnen zuvor fehlversuchsfrei geblieben und belegte damit am Ende Rang acht.

Sieben Springer waren noch im Wettbewerb, als die Latte auf 2,35 m gelegt wurde, Sotomayor war der einzige von ihnen ohne Fehlversuch. Nach dem Stand zu diesem Zeitpunkt folgten der Algerier Abderrahmane Hammad und der Russe Sergei Kljugin mit jeweils einem Fehlsprung, dahinter der Schwede Stefan Holm und der Israeli Konstantin Matusevich mit jeweils zwei, der Schwede Staffan Strand und Boswell mit jeweils drei Fehlversuchen. Es zeigte sich, dass dieser Stand für die endgültige Rangfolge ausschlaggebend war, denn alle Teilnehmer außer Kljugin versuchten sich dreimal vergeblich an den nun geforderten 2,35 m. Mark Boswell und Staffan Strand belegten gemeinsam Platz sechs. Konstantin Matusevich wurde auf Platz fünf gewertet, Stefan Holm auf Platz vier, da Holm die letzte vorher aufgelegte Höhe von 2,32 m gleich im ersten Versuch übersprungen hatte, Matusevich dagegen erst mit seinem dritten Sprung. Abderrahmane Hammad gewann Bronze und Javier Sotomayor Silber. Sergei Kljugin bewältigte 2,35 m gleich mit seinem ersten Versuch wurde damit Olympiasieger.

Abderrahmane Hammad war der erste Medaillengewinner Algeriens in dieser Disziplin.

Video 
 Sydney olympics 2000, Men's High Jump, youtube.com, abgerufen am 1. April 2018

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVII Olympiad - Results, Resultate Leichtathletik, S. 297–405, englisch/französisch (PDF, 16.697 KB), abgerufen am 30. Januar 2022
 Athletics at the 2000 Summer Olympics, High Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 30. Januar 2022
 Sydney 2000, Athletics, high jump men Results, Offizielle Seite des IOC, abgerufen am 30. Januar 2022
 Athletics at the 2000 Sydney Summer Games: Men's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 30. Januar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000